Accademia Nazionale di Scherma – accademia a Napoli
 Accademia di scherma al Foro italico – accademia a Roma
 Accademia di scherma – accademia a Ferrara